William Broderip ist der Name folgender Personen:

* William Broderip (Organist) (1683–1727), englischer Organist und Komponist 
 William John Broderip (1789–1859), englischer Jurist und Zoologe